Аббадия () — итальянская фамилия, предположительно произошедшая от слова "аббатство" ().

Известные носители 
 (1821—1896) — итальянская оперная певица.
 (1792—1861) — итальянский композитор.